Nièvre – francuski departament położony w regionie Burgundia
 Nièvre – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Nièvre, prawy dopływ rzeki Loary
 Nièvre – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Somma, prawy dopływ rzeki Sommy
 Nièvre d’Arzembouy – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Nièvre, dopływ rzeki Nièvre